Germania
 Talheim – comune del circondario di Heilbronn, Baden-Württemberg
 Talheim – comune del circondario di Tuttlingen, Baden-Württemberg

Pagine correlate 
 Thalheim (disambigua) – pagina di disambiguazione